Haunted (filme)

Música
The Haunted - uma banda
Haunted (álbum de Six Feet Under)
Haunted (EP), de Lalaine

Desambiguação